Esporte Clube Cruzeiro (Alagoas)

Rio Grande do Sul
 Esporte Clube Cruzeiro (Porto Alegre)
 Esporte Clube Cruzeiro (Campina das Missões)

Desambiguações de clubes